SF steht für:
 Air Charter (IATA-Code), ehemalige französische Fluggesellschaft
 Tassili Airlines (IATA-Code), algerische Fluggesellschaft
 Sachfahndung
 Sachsen Fernsehen, regionaler deutscher Fernsehsender
 Salzburger Fenster, eine Gratiszeitung
 San Francisco
 Schadenfreiheitsrabatt, eine Einteilung in der Kfz-Versicherung
 Schlüsselfertiges Bauen (SF-Bau)
 Schnellzug für Fronturlauber, eine deutsche Zuggattung während des Zweiten Weltkriegs
 Scholz & Friends, eine deutsche Werbeagentur
 Schweizer Fernsehen, ehemaliger öffentlich-rechtlicher Fernsehsender
 Schweizer Familie (Zeitschrift), eine Familienzeitschrift
 Science-Fiction
 Scuderia Ferrari, Formel-1-Rennstall aus Italien
 Seminarfacharbeit
 SF-Chem, vormals Säurefabrik Schweizerhall, ein ehemaliges Schweizer Chemieunternehmen
 Sicherheitsfaktor, die Beziehung der maximal ertragbaren Belastung zur Sollbelastung eines Bauwerks,  Bauteils oder Materials
 Sinn Féin, eine irische Partei
 Skin Factor, siehe Hauttyp
 Small Forward, eine Position im Basketball
 Smoke Fetishism, siehe Rauchfetischismus
 Socialistisk Folkeparti, die dänische Sozialistische Volkspartei
 Soeurs de la Sainte Famille de Villefranche, einen katholischen Frauenorden
 SourceForge, eine Internetplattform zur Entwicklung freier Software
 Special Forces, Spezialeinheiten der US Army, siehe United States Army Special Forces Command (Airborne)
 Spontaneous fission, siehe Spontane Spaltung
 Stabsfeldwebel, ein Soldat im zweithöchsten Feldwebeldienstgrad bei der Bundeswehr
 Star Fox, ein Videospiel von Nintendo
 Street Fighter
 Suomi-Finland, eine Abkürzung des Landesnamens in den beiden Landessprachen
 Svensk Filmindustri, ein schwedischer Filmproduzent und Verleiher
 System Failure, eine Betriebsart im europäischen Zugbeeinflussungssystem ETCS
 U-Bahnhof Fürth Stadthalle, ein U-Bahnhof der Nürnberger U-Bahn
 Shakes und Fidget, ein Browser-Rollenspiel
 Falklandinseln nach dem ICAO-Code

SF als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreise Sonthofen und Oberallgäu (auslaufend)
 Großbritannien: Glasgow
 Norwegen: Haugesund in der Provinz Rogaland

sf steht für:
 sforzando, eine Dynamikbezeichnung; siehe Dynamik (Musik)#Abrupte Veränderungen der Lautstärke, Akzente

Siehe auch:
 SF One (eigentlich S:F One)

Abkürzung